Рамиз Паша оглы Аскеров (;  — ) — азербайджанский советский .

В 1957—1965 гг. учился в Москве во ВГИКе. В 1961 г. вместе с тремя соучениками — Андреем Смирновым, Борисом Яшиным и Антонисом Воязосом — снял короткометражный фильм «Юрка — бесштанная команда» (по одноимённому рассказу Анатолия Кузнецова), главную роль исполнил Василий Шукшин. В 1966 г. вместе с Воязосом снял по мотивам автобиографической прозы Назыма Хикмета дебютный полнометражный фильм «Жизнь хорошая штука, брат!» на студии Азербайджанфильм. Последней работой Аскерова как режиссёра стала картина «Красавицей я не была» (совместно с Тофиком Тагизаде), вышедшая на экран уже после его смерти. Кроме того, Аскеров написал сценарий для документального фильма об азербайджанском карикатуристе Азиме Азимзаде (1967, режиссёр Зейнаб Казымова).

Ссылки 
 Справка на сайте киностудии «Азербайджанфильм»

Выпускники ВГИКа
Сценаристы СССР